Vientiane Football Club é um clube de futebol do Laos, que atualmente joga a Lao Premier League, principal competição nacional do país. O clube esta situada na cidade de Vientiane, jogando no New Laos National Stadium.

Possui como titulos o bicampeonato nacional de 2005 e 2006.

Referencia
 Vientiane FC em ogol.com.br

Clubes de futebol do Laos